myto – opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Myto –  przysiółek wsi Graboszyce w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Myto –  część wsi Zwardoń w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza

Zobacz też 
 Myto – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Myto – dawna gmina wiejska istniejąca do 1927 roku w II Rzeczypospolitej 
 Mýto − miasto w Czechach, w kraju pilzneńskim